Kenia is onderverdeeld in 47 counties (county/kaunti); een county kent als uitvoeringsorgaan de sub-county (sub-county/kaunti ndogo). Op lokaal niveau bestaan de localiteiten (locality/ntaa), steden (city); Nairobi en Mombassa zijn gewest en stad tegelijk, municipaliteiten (municipality) en towns (town).

Geschiedenis 
In 1992 werd Kenia opgedeeld in acht provincies, 46 districten en de hoofdstad Nairobi. In januari 2007 werden veertien ervan omgevormd tot 37 nieuwe districten. Daarop werden de districten steeds verder verdeeld tot er in september 2009 256 waren. De nieuwe districten werden door de regeringen van Moi en Kibaki zo ingericht dat ze electoraal gunstig zouden uitpakken. In 2009 besloot het Keniaanse hooggerechtshof dat al die nieuwe districten ongrondwettelijk waren. Kenia werkte inmiddels aan een nieuwe grondwet die in 2010 klaar was. Daarin werden de provincies opgeheven en de 46 oorspronkelijke districten en Nairobi omgezet in county's. De voormalige districten werden subcounty's zonder feitelijk gezag. Deze wijziging werd na de verkiezingen van maart 2013 van kracht.

County's

Voormalige provincies 
Tot 2013 was er nog een hoger bestuursniveau bestaande uit acht provincies (mkoa).

Zie ook 
 ISO 3166-2:KE